Hüvelyk Matyi, hüvelyknyi nagyságú mesehős

Adaptációk
 Hüvelyk Matyi (1958) amerikai-brit mesefilm
 Hüvelyk Matyi titkos kalandjai (1993) brit stop-motion film
 Hüvelyk Matyi (2001) francia családi film
 Hüvelyk Matyi és Hüvelyk Panna kalandjai (2002) amerikai 2D-s számítógépes animációs film